Jméno a příjmení James Carroll nosí více osobností:

 James Carroll (fyzik) (1854–1907) – americký fyzik
 James Carroll (politik) (1857–1926) – novozélandský politik
 James Carroll (spisovatel) (* 1943) – americký spisovatel
 James Carroll Beckwith (1852–1917) – americký malíř
 Jim Carroll celým jménem James Dennis Carroll (1949–2009) – americký básník a hudebník
 Peter J. Carroll celým jménem Peter James Carroll (* 1953) – moderní okultista a spisovatel